Doc Martens Premier League 1998 — профессиональный пригласительный снукерный турнир, который прошёл в сезоне 1997/98. Победителем стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 10:2. Предыдущий чемпион, Ронни О'Салливан, не достиг финальной стадии соревнования по итогам группового этапа.

Высший брейк 

 147 — Стивен Хендри (полуфинал)

Результаты финальной стадии

Ссылки 

 Некоторые результаты на Snooker.org  

Премьер-лига (снукер)
1998 год в снукере